Lahij (arabiska: لحج) är ett guvernement i Jemen. Den administrativa huvudorten är Lahij. Guvernementet har 722 692 invånare och en yta på 12 650 km².

Distrikt 
 Al  Hawtah  
 Al Had  
 Al Madaribah Wa Al Arah  
 Al Maflahy  
 Al Maqatirah  
 Al Milah  
 Al Musaymir  
 Al Qabbaytah  
 Habil Jabr  
 Halimayn  
 Radfan  
 Tuban  
 Tur Al Bahah  
 Yafa'a  
 Yahr

Källor

Externa länkar 
 Statoids 

Jemens guvernement